Toponímia:
 Vall d'Aran, territori gascó d'Occitània, administrativament una entitat territorial singular dins de Catalunya
 Illes Aran
  Aran, riu al país basc francès
 Aran, riu de l'Índia a Maharashtra
 ''Onomàstica: Aran, germà d'Abraham vegeu llista de personatges bíblics#Aran